Max Aeschlimann ist der Name folgender Personen:

* Max Aeschlimann (Erfinder) (1904–1971), Schweizer Erfinder
 Max Aeschlimann (Architekt) (1911–1998/1999), Schweizer Architekt